Die Belgrade Ladies Open 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Belgrad. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2021 und fand vom 26. bis 31. Juli 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Belgrade Ladies Open 2021 fand am 26. Juli 2021 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Belgrad